Bassman steht für:

Fender Bassman, ein von Fender hergestellter, mit Röhren betriebener Verstärker für elektrische Bassgitarren

Bassman ist der Familienname folgender Personen:
Don J. Bassman (1927–1993), US-amerikanischer Tontechniker und Toningenieur
George Bassman (1914–1997), US-amerikanischer Komponist und Arrangeur
Lillian Bassman (1917–2012), US-amerikanische Malerin und Frauenfotografin

 
Siehe auch:
Basman